

Cucina 
 Big Jim – varietà di peperoncino messicano.

Giocattoli 
 Big Jim – celebre action figure Mattel degli anni settanta e ottanta.

Cinema 
 Big Jim of the Sierras – cortometraggio muto del 1913 diretto da Edward LeSaint.
 Marijuana (Big Jim McLain) – film statunitense del 1952 diretto da Edward Ludwig.

Persone 
 Big Jim (1850-1921) – soprannome di James Lawrence Clinton, cestista statunitense.
 Big Jim (1878-1920) – soprannome di Giacomo Colosimo, mafioso italiano naturalizzato statunitense.

Televisione 
 Big Jim – soprannome di James Rennie, personaggio immaginario protagonista della serie televisiva Under the Dome (2013-2015).
 Big Jim – serie televisiva francese del 2010.